La Mezquitera kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 La Mezquitera, Zapotlanejo, ort, Jalisco, 
 La Mezquitera, Totatiche, ort, Jalisco, 

Robotskapade Mexikoförgreningar